Dies ist eine Liste der Städte und städtischen Siedlungen in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (fett dargestellt) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre kyrillische Schreibung, ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2020 sowie ihre Wappen.

Einzelnachweise 

Iwano-Frankiwsk
!